de volgende kastelen die de Aragonezen bouwden in Zuid-Italië
 Castello Aragonese (Baia)
 Castello Alfonsino in Brindisi
 Castello Aragonese (Castrovillari)
 Castello Aragonese (Ischia)
 Castello Aragonese (Ortona)
 Castello Aragonese (Otranto)
 Castello Aragonese (Pizzo)
 Castello Aragonese (Reggio Calabria)
 Castello Aragonese (Taranto)
 Castello Aragonese (Venosa)

Koninkrijk Aragon